Arxiu Històric Municipal de Reus, arxiu històric de la ciutat de Reus, al Baix Camp
 Arxiu Històric de Maó, arxiu històric de la ciutat de Maó, a Menorca
 Altos Hornos del Mediterráneo, empresa siderúrgica històrica ubicada a Sagunt, al Camp de Morvedre
 AHM Jones (de l'acrònim del seu nom Arnold Hugh Martin), historiador britànic
 Atom Heart Mother, àlbum d'estudi del grup de rock progressiu Pink Floyd
 Ministeri del Patrimoni Adventista (del seu nom en anglès Adventist Heritage Ministry), organització de l'Església Adventista del Setè Dia que té cura del seu patrimoni cultural
 Ahm. també és l'abreviatura de l'aschamalmita, mineral de la classe dels sulfurs